Арка́дий Никола́евич Кацейко (род. 1 сентября 1905 года — 1 марта 1984 года) — учёный-селекционер, заслуженный агроном Казахской ССР, кандидат биологических наук. Вывел более 30 видов зимостойких яблонь и груши (в частности сорт груши «Талгарская красавица»/«Талгарка»). Участник Международной выставке по садоводству в Эрфурте (1969 и 1974).

Биография

Награды и звания 
 Кандидат биологических наук
 Учёный селекционер
 Заслуженный агроном Казахской ССР
 Медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» «За освоение целинных земель», «Ветеран труда» .
 Диплом первой степени ВДНХ КазССР , Бронзовая медаль ВДНХ СССР , Золотая медаль ВДНХ СССР

Библиография

Примечания

Литература 
 
 

Селекционеры СССР
Заслуженные агрономы Казахской ССР
Селекционеры яблони
Селекционеры груши